Péter Kovács (Salgótarján, 7 de fevereiro de 1978), é um futebolista húngaro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Odd Grenland.

Futebolistas da Hungria
Naturais de Salgótarján